

Куми — місто, давньогрецька колонія в Кампанії

Куми — село, Полтавська область, Карлівський район
 Куми — селище, Харківська область, Красноградський район
 Куми — станція Південної залізниці в однойменному селищі Харківської області

Див. також 

 Кум
 Кума